Aphaenogaster gemella marocana é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

gemella marocana
Himenópteros descritos em 1903